Les mots apodus, apoda et apodum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « sans pied, apode ».

En biologie :
 le taxon Apoda est le groupe-couronne des espèces actuelles de gymnophiones (un ordre d'amphibiens vermiformes) ;
 Apoda est un genre de papillons, de la famille des Limacodidae ;
  est un genre de champignons, de la famille des  ;
 en taxonomie, les mots apodus, apoda et apodum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales ou végétales sans pied ou ne présentant pas de pied apparent. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : apodus, apoda, apodum.

Notes et références 

Épithète spécifique